Аарон Джером (), более известный как SBTRKT («Сабтракт», /'sub'.ˈtract'/) — британский музыкант и продюсер из Лондона. Он начал карьеру диджеем в клубе «Plastic People» на востоке Лондона. SBTRKT делал ремиксы для M.I.A., Radiohead, Modeselektor, Basement Jaxx, Марка Ронсона и Underworld и выпустил несколько синглов, мини-альбомов и два альбома. Его музыка представляет собой смесь различных ответвлений гэриджа (таких, как тустеп, фанки, дабстеп и фьюче-гэридж), американский R&B и чикагского хауса. Треки SBTRKT проигрывались на радиостанциях BBC Radio 1 и BBC 6 Music. Выступает в разных церемониальных масках.

Дискография

Студийные альбомы 
 SBTRKT (2011)
 Wonder Where We Land (2014)

Мини-альбомы 
 Musik Lace (2009)
 2020 (2010)
 Step in Shadows (2010)
 iTunes Festival — London 2011: SBTRKT (2011)
 Transitions I (2014)
 Transitions II (2014)
 Transitions III (2014)

Синглы 
 Right Place (2009)
 Timeless (2009)
 Laika (2010)
 Soundboy Shift (2010)
 Ready Set Loop (2011)
 Living Like I Do (2011)
 Wildfire (2011)
 Hold On (2012)

Совместные работы 
 Sinden & SBTRKT — Midnight Marauders (2010)
 SBTRKT & Sampha — Break Off (2010)
 Jessie Ware & SBTRKT — Nervous (2010)
 Sinden & SBTRKT — Seekwal / Grazed (2011)

Ремиксы 
 Radiohead — Lotus Flower
 Underworld — Bird 1
 Darwin Deez — Constellations
 Тайни Темпа — Pass Out
 Марк Ронсон — Bang Bang Bang
 M.I.A. — XXXO
 Basement Jaxx — Scars
 Modeselektor — Art & Cash
 Little Dragon — Never Never
 Jose James — Warrior
 J-Wow — O Dedo
 These New Puritans — We Want War
 Portico Quartet — Lines
 Cessa — Recon
 Fantastic Mr Fox — Sketches

Примечания

Ссылки 
 
 SBTRKT  на Allmusic
 

Дабстеп-музыканты
Диджеи Великобритании
Википедия:Биографии современников
Музыканты в масках
Музыканты-электронщики Великобритании
Артисты, известные под псевдонимами